Miejscowości w USA:
 Volin – miejscowość w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Yankton
Gminy w USA:
 Volin (ang. Volin Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Yankton